La princesa Irene de Rumanía (nacida el 28 de febrero de 1953 en Lausana) es la tercera hija de los reyes Miguel I y Ana de Rumanía.

Nació en el exilio y reside en un rancho en Irrigon, Oregón.

Primeros años
La princesa Irene nació el 28 de febrero de 1953 en la Clínica de Mont Choisi como la tercera de cinco hijas del rey Miguel I y la reina Ana. Irene nació mientras su padres residían en Suiza.

Irene fue bautizada por la Iglesia Ortodoxa. Fue nombrada en honor a la hermana de su abuela, la reina Irene de Croacia.

Cuando era niña, su padre les contaba Irene y sus hermanas "historias fascinantes de una patria que no podían visitar".

Irene se educó en Suiza, donde la familia vivió durante el exilio, y también en el Reino Unido, en Ayot St. Lawrence, Hertfordshire. Durante la década de 1970, Irina comenzó a trabajar como especialista, y finalmente ascendió a tasadora sénior de platería en la casa de subastas de Christie's en Ginebra, Suiza.

Matrimonio 
El 4 de octubre de 1983 Irina se casó con John Kreuger (nacido en Solna, Suecia, el 3 de agosto de 1945) hijo de Torsten Kreuger y su esposa, Diana Blanchefleur Hedberg (de soltera Beve) en Scottsdale, condado de Maricopa, Arizona, en una ceremonia civil, y el 11 de febrero de 1984 en una ceremonia religiosa en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Fénix. A la ceremonia asistieron la familia real, incluida su tía abuela, la princesa Elena de Rumanía, los padres y la familia de John, y amigos de la pareja. El 24 de noviembre de 2003, la pareja se divorció después de 20 años de matrimonio. 

Irina y John tienen dos hijos, una nuera, un yerno y tres nietos:

 Miguel Torsten (nacido el 25 de febrero de 1984), en el Hospital del Área de la Bahía en Coos Bay (Oregón). Casado en 2011 con Tara María Littlefield. Tienen un hijo:
Kohen (nacido el 28 de marzo de 2012). 

Angélica Margarita Blanca (nacida el 29 de diciembre de 1986), en el Hospital del Área de la Bahía en Coos Bay, Oregón. Casada en 2009 (divorciados en 2018) con Richard Robert Knight. Tienen dos hijas:
Courtney Blanca (nacida el 31 de mayo de 2007). 
Diana (nacida en 2011).

El 10 de noviembre de 2007 Irina se casó por segunda vez con John Wesley Walker (nacido en Douglas, Misuri, el 30 de diciembre de 1945).

Ancestros

Títulos, tratamientos y honores

Títulos y tratamientos
28 de febrero de 1953 - 10 de mayo de 2011: Su Alteza Real la Princesa Irene de Rumanía, Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen. 
10 de mayo de 2011 - presente: Su Alteza Real la Princesa Irene de Rumanía.

Honores 

 Casa de Rumanía: Caballero de la Real Condecoración de la Custodia de la Corona rumana, I clase.

Referencias

Mujeres
Princesas de Rumania del siglo XX (Hohenzollern-Sigmaringen)
Nacidos en Lausana
Anticomunistas de Rumania